Караагач или Кара агач, от турското Karaağaç (Карааач) – бряст, може да се отнася за:

България 
 Караагач е старото име на Китенска река, река в Южна България;
 Караагач, залив в българското черноморско крайбрежие;
 Караагач, нос на българското черноморско крайбрежие;
 караагач, защитена зона по Натура 2000
 Брестак, село, чието име до 1934 година е Караагач;
 Левски, град, чието име до 1897 година е Караагач.

Гърция 
 Птелеа, старо Караагач, село в дем Орестиада;
 Караагач, на гръцки Диони, село в дем Марония-Шапчи;

Турция 
 Караагач, село в Източна Тракия при старата гара на Одрин на десния бряг на Марица;
 Караагач, село в Източна Тракия Бунархисарско;
 Караагач, река в Източна Тракия;

Украйна 
 Караагач, село в Бесарабия, Одеска област, на руски Нагорное, на украински Нахирне;